Mount Lewis bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Mount Lewis (Antarktika), im Viktorialand
 Mount Lewis (Kanada), im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Lewis (Los Angeles County, Kalifornien)	
 Mount Lewis (Mono County, Kalifornien)	
 Mount Lewis (Santa Clara County, Kalifornien)	
 Mount Lewis (Tuolumne County, Kalifornien)	
 Mount Lewis (Montana)	
 Mount Lewis (Nevada)	
 Mount Lewis (New York)